NeoOffice — офісний пакет з відкритими вихідними кодами для комп'ютерів з операційною системою Mac OS X. Проект було створено з метою портувати програмний код OpenOffice.org для комп'ютерів Mac OS X без використання графічного середовища X11. В офісний пакет NeoOffice входять такі програми: текстовий процесор, електронні таблиці, програма для презентацій, графічний редактор, програма для створення баз даних та редактор формул.

Підтримувані формати файлів:

Текстовий процесор 
 OpenDocument Text (.odt)
 OpenDocument Text Template (.ott)
 NeoOffice 1.0 Text Document (.sxw)
 NeoOffice 1.0 Text Document Template (.stw)
 Microsoft Word 97/2000/XP (.doc)
 Microsoft Word 95 (.doc)
 Microsoft Word 6.0 (.doc)
 Rich Text Format (.rtf)
 StarWriter 5.0 (.sdw)
 StarWriter 5.0 Template (.vor)
 StarWriter 4.0 (.sdw)
 StarWriter 4.0 Template (.vor)
 StarWriter 3.0 (.sdw)
 StarWriter 3.0 Template (.vor)
 Text (.txt)
 Text Encoded (.txt)
 HTML Document (NeoOffice Writer) (.html)
 AportisDoc (Palm) (.pdb)
 DocBook (.xml)
 Microsoft Word 2007 XML (.docx)
 Microsoft Word 2003 XML (.xml)
 OpenDocument Text (Flat XML) (.fodt)
 Pocket Word (.psw)
 Unified Office Format text (.uot)

Електронні таблиці 
 OpenDocument Spreadsheet (.ods)
 OpenDocument Spreadsheet Template (.ots)
 NeoOffice 1.0 Spreadsheet (.sxc)
 NeoOffice 1.0 Spreadsheet Template (.stc)
 Data Interchange Format (.dif)
 dBase (.dbf)
 Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls)
 Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt)
 Microsoft Excel 95 (.xls)
 Microsoft Excel 95 Template (.xlt)
 Microsoft Excel 5.0 (.xls)
 Microsoft Excel 5.0 Template (.xlt)
 StarCalc 5.0 (sdc)
 StarCalc 5.0 Template (.vor)
 StarCalc 4.0 (.sdc)
 StarCalc 4.0 Template (.vor)
 StarCalc 3.0 (.sdc)
 StarCalc 3.0 Template (.vor)
 SYLK (.slk)
 Text CSV (.csv)
 HTML Document (NeoOffice Calc) (.html)
 Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx)
 Microsoft Excel 2003 XML (.xml)
 OpenDocument Spreadsheet (Flat XML) (.fods)
 Pocket Excel (.pxl)
 Unified Office Format spreadsheet (.uos)

Програма для презентацій 
 OpenDocument Presentation (.odp)
 OpenDocument Presentation Template (.otp)
 NeoOffice 1.0 Presentation (.sxi)
 NeoOffice 1.0 Presentation Template (.sti)
 Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt)
 Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot)
 NeoOffice 1.0 Drawing (NeoOffice Impress) (.sxd)
 StarDraw 5.0 (NeoOffice Impress) (.sda)
 StarDraw 5.0 (NeoOffice Impress) (.sdd)
 StarImpress 5.0 (.sdd)
 StarImpress 5.0 Template (.vor)
 StarImpress 4.0 (.sdd)
 StarImpress 4.0 Template (.vor)
 Microsoft PowerPoint 2007 XML (.pptx)
 OpenDocument Presentation (Flat XML) (.fodp)
 Unified Office Format presentation (.uop)
 OpenDocument Drawing (Impress) (.odg)

Графічний редактор 
 OpenDocument Drawing (.odg)
 OpenDocument Drawing Template (.otg)
 NeoOffice 1.0 Drawing (.sxd)
 NeoOffice 1.0 Drawing Template (.std)
 StarDraw 5.0 (.sda)
 StarDraw 5.0 Template (.vor)
 StarDraw 3.0 (.sdd)
 StarDraw 3.0 Template (.vor)
 OpenDocument Drawing (Flat XML) (.fodg)

Програма для створення баз даних 
 OpenDocument Database (.odb)

Програма для редагування формул 
 OpenDocument Formula (.odf)
 NeoOffice 1.0 Formula (.sxm)
 StarMath 5.0 (.smf)
 MathML 1.01 (mml)

Виноски

Посилання 
 Офіційний сайт 

OpenOffice